Моцарой:
 Моцарха (Моцарой) — село (аул) в Урус-Мартановском районе (Галанчожском районе) Чечни.
 Моцарха   (Моцарой) — башенный комплекс в Урус-Мартановском районе
 Моцкарой (Моцарой) — село (аул) в Итум-Калинском районе Чечни.
 Моцарой — башенный комплекс в Итум-Калинском районе Чечни, в Терлойском ущелье.